Irvine är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det ingår i geografiska namn,där staden Irvine i Kalifornien är mest känd.

Personer

Personer med efternamnet Irvine eller Irvin
 Andrew Irvine (1902–1924), brittisk bergsbestigare
 Bobby Irvine (född 1942), nordirländsk fotbollsspelare
 Charles Irvine (1693–1771), skotsk köpman verksam vid Svenska ostindiska kompaniet
Dick Irvin (1892–1957), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
 Eddie Irvine (född 1965), brittisk racerförare
 Jeremy Irvine (född 1990), brittisk skådespelare och fotomodell
 Jim Irvine (född 1948), australisk landhockeyspelare
 John Thomas Irvine Boswell-Syme (1822–1888), skotsk botaniker
 Simon Irvine (född 1952), engelsk-svensk trädgårdsmästare och författare

Personer med förnamnet Irvine, Irvin eller Irwin
 Irvine Arditti (född 1953), engelsk violinist
 Irvin Kershner (1923–2010), amerikansk filmregissör
 Irvine Lenroot (1869–1949), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant och senator för Wisconsin
 Richard Irvine Manning (1789–1836), amerikansk politiker, guvernör i South Carolina samt kongressrepresentant därifrån
 Richard Irvine Manning III (1859–1931), amerikansk politiker, guvernör i South Carolina
 Irvin McDowell (1815–1885), amerikansk militär
 Irwin Rose (1926–2015), amerikansk biokemist, nobelpristagare 
 Irvin Waller, kanadensisk kriminolog
 Irvine Welsh (född 1958), skotsk författare
 Irvin Yalom (född 1931), amerikansk läkare, psykoterapeut och författare

Geografi

Antarktis
 Mount Irvine –  ett berg

Australien
 Irvine Island – en ö

Kanada 

 Irvine (samhälle), Alberta,

Storbritannien 

 Irvine, Skottland, grevskapshuvudort, Skottland, North Ayrshire, 
 Irvine (flod) – flod i Skottland
 Irvine Bay – vik i Skottland

USA 

 Irvine, Kentucky, Estill County, 
 Irvine, Kalifornien, ort, Kalifornien, Orange County, 

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn
Mansnamn